Feilai si (chin. 飞来寺; Feilai-Tempel/Kloster) ist der Name folgender buddhistischen Tempel in China:

 Feilai si (Shizong), Tempel im Kreis Shizong (Qujing) in der Provinz Yunnan
 Feilai si (Dêqên), Tempel im Kreis Dêqên (Kreis) in der Provinz Yunnan
 Feilai si (Qingyuan), Tempel in der bezirksfreien Stadt Qingyuan in der Provinz Guangdong